Год экологии в России.

Январь 
 1 января — Начал действовать новый вид уголовного наказания — принудительные работы.
 4 января — Инцидент с самолётом Airbus A321 компании «Аэрофлот». Самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Рейс следовал по маршруту Москва — Калининград. На борту было 167 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв и пострадавших не было. Людей эвакуировали через надувные трапы. За помощью к медикам обратились три человека. Лайнер получил повреждения стойки шасси. Аэропорт временно прекратил принимать и отправлять рейсы на 24 часов.
 9 января — В Афинах умер российский консул Андрей Маланин. Ему было 55 лет. Он был найден мертвым в своей квартире в Афинах.
 28 января — В Петербурге прошёл митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

Февраль 
 1 февраля — Опубликованы три приказа директора Федеральной службы безопасности России, в соответствии с которыми устанавливается пограничная зона на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией.
 5 февраля
 Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге официально передали в пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ.
 В финале чемпионата мира по хоккею с мячом сборная Швеции победила сборную России со счётом 4:3.
 6 февраля — Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН признала лечение гомеопатическими препаратами «не имеющим научных оснований».
 7 февраля 
 Президентом России подписан закон о декриминализации домашнего насилия.
 Начало выпуска интернет-шоу «вДудь»
 10 февраля — Закон, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий граждан, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Закон принят единогласно, 413 депутатов проголосовали «за».

Март 

 26 марта — в 95 городах России прошли антикоррупционные митинги протеста — крупнейшие акции протеста в России со времен протестов 2011—2013 годов с рекордным количеством задержанных.

Июнь 
 8 июня — после годового перерыва, связанного с устранением неполадок двигателей, с космодрома "Байконур" запущена ракета-носитель «Протон».
 17 июня — 2 июля — в России прошёл Кубок конфедераций FIFA.
 30 июня — штормовой удар по центральной России.

Июль 
 2 июля — Крупное ДТП в Татарстане. 12 погибших и 13 раненых.
 4 июля 
 Даниил Медведев сенсационно обыграл третью ракетку мира Стэна Вавринка в первом круге Уимблдонского турнира
 Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Москве.

Сентябрь 
 10 сентября
 Выборы главы Республики Карелия.
 Единый день голосования.
 20 сентября — открытие участка железной дороги Журавка — Миллерово (в обход Украины) для грузовых поездов.

Октябрь 
 14-22 октября — XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (Сочи, Россия).

Ноябрь 

 7 ноября — в день 100-й годовщины Октябрьской революции 1917 года вскрыто послание, адресованное коммунистам будущего. Послание хранилось за табличкой, прикреплённой на здании бывшего предприятия военной электроники «Муссон» (в настоящее время ТРЦ «Муссон») в Севастополе. Аналоги послания хранятся и в других городах бывшего СССР (например, капсула в стеле у монумента «Росток» в Пензе).
 9 ноября — XIV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России (Челябинск, Россия).
 15 ноября — открытие участка железной дороги Журавка — Миллерово (в обход Украины) для некоторых пассажирских поездов.

Декабрь 
11 декабря — открытие участка железной дороги Журавка — Миллерово (в обход Украины) для всех пассажирских поездов.

См. также 

 2017 год
 2017 год в истории метрополитена
 2017 год в кино
 2017 год в театре
 2017 год в литературе

Источники